Osoby o tym nazwisku:
 Irene Hendriks – holenderska hokeistka, olimpijka
 Jan Hendriks – rzymskokatolicki biskup
 Kaj Hendriks – holenderski wioślarz
 Niki Hendriks – włoski siatkarz
 Wim Hendriks – holenderski piłkarz
 Jimi Hendriks (1942 - 1970) - amerykański gitarzysta